Abril Peres pode-se referir a:
 Abril Peres de Lumiares, senhor do couto de Lumiares, rico-homem português do século XIII;
 Abril Peres (jogral), um jogral galego do século XIII;
 Abril Pérez Peláez, um bispo de Urgel.

Desambiguação